In fisica, il termine deriva definisce lo scostamento (con qualunque angolo) di un corpo in movimento rispetto alla traiettoria prefissata.

Usi del termine:

Navigazione 
 deriva – in navigazione aerea l'impennaggio verticale di un aeromobile
 deriva – in navigazione marittima lo scarto trasversale di un'imbarcazione rispetto alla rotta lungo il suo asse longitudinale
 deriva – in tecnica nautica appendice sottochiglia di un'imbarcazione a vela progettata per contrastare la citata forza di deriva
 imbarcazione a deriva mobile – categoria di imbarcazione a vela (da diporto o agonistica) caratterizzata dalla possibilità di variare la profondità di pescaggio della deriva

Scienze 
 deriva dei continenti – teoria geologica sul movimento delle masse continentali della Terra
 deriva termica – fenomeno termodinamico di dilatazione non lineare di un corpo per effetto del calore che ne altera eventuali misurazioni
 velocità di deriva – in fisica velocità media assunta da una particella per effetto di un campo di forze
 deriva - pratica psicologica di abbandono degli schemi mentali teorizzata inizialmente da Guy Debord

Altri progetti